A corrida de resistência é o que nos leva a aumentar a nossa resistência, sendo executada por longos períodos de tempo utilizando o metabolismo aeróbico. No grupo dos primatas, o ser humano é o único animal que apresenta tal capacidade. Assim, apesar dos homens estarem, filogeneticamente, no grupo dos primatas, em relação a sua aptidão à corrida de resistência, eles podem ser comparados a animais cursoriais, também conhecidos como excelentes corredores.

Várias são as diferenças morfofuncionais presentes no corpo dos animais que lhes permitem desenvolver variadas formas de locomoção e habilidades. Considerando, principalmente, as dos primatas e principalmente dos homens é um tema amplamente estudado dada a sua grande diferença em relação à forma apresentada pelos diversos outros mamíferos. O bipedismo é possível devido a alterações morfológicas ocorridas no corpo desses indivíduos que foram ocorrendo ao longo do tempo. Registos fósseis tornam possível o estudo da evolução de tais características. No entanto não se conhece em fósseis muitos dos atributos morfológicos adquiridos, o que faz com que este estudo apresente algumas lacunas em relação a quando e em quais grupos as características apareceram primeiramente.

Para pequenos percursos o mais importante é a velocidade do atleta, pois não exigem muita resistência. Já os longos percursos não requerem principalmente velocidade, pois ninguém aguentaria correr velozmente até o final. Além  da velocidade, as corridas longas exigem principalmente resistência.

Assim as corridas de pequeno percurso desenvolvem a velocidade, enquanto as corridas de longo percurso, além da velocidade, desenvolvem a resistência.

Considerando a distância, as corridas dividem-se em:
 corridas rasas: curta distância (velocidade), que nas competições oficiais vão até os 400 metros;
 corridas de meio-fundo: (800 metros e 1500 metros); 
 corridas de  fundo: longa distância (5000 metros ou mais, chegando até às ultra maratonas de 200 quilometros). 

Quando , porém, são combinadas com saltos de barreira, temos a corrida com obstáculos.

As provas de resistência são: provas de Meio-Fundo, 800m, 1.500m, 3.000m, as provas de Fundo são: 5.000m, 10.000m, a Maratona com 42.195m e São Silvestre com 12.640 metros, feitas em dois apoios, com leve inclinação do corpo à frente.

{{Raissa1911:Corrida Resistencia}}
Atletismo